La profondeur de couleurs, dont l'unité est le bits par pixel (bpp), est un terme utilisé en informatique décrivant le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur d'un pixel dans une image.

Une plus grande profondeur de couleurs, ce qui nécessite un plus grand nombre de bits, permet une plus grande échelle de nuances dans les couleurs :
 8-bit Color (couleur)
 15/16 bit : Highcolor (haute couleur)
 24/32 bit : Truecolor (vraie couleur)

La couleur d'un pixel d'un écran d'ordinateur est créée à partir de trois luminophores, un par couleur primaire : rouge, vert, bleu [RVB] en français, ou red, green, blue [RGB] en anglais. Certaines technologies d'écran utilisent parfois un quatrième luminophore, un jaune, pour donner plus d'éclat à l'image.

Couleurs indexées 

Avec une faible profondeur de couleur, les valeurs des couleurs sont stockées dans une carte de couleur appelée une palette. Les couleurs disponibles dans la palette sont généralement fixées par la machine qui l'utilise ou alors il s'agit d'une palette personnalisable.

Différentes palettes indexées :
 1-bit color (21 = 2 couleurs) couleurs monochrome, le plus souvent, noir et blanc.
 2-bit color (2² = 4 couleurs) CGA
 4-bit color (24 = 16 couleurs) utilisé par EGA
 6-bit color (26 = 64 couleurs) palette Amiga
 8-bit color (28 = 256 couleurs) Super VGA, AGA
 12-bit color (212 = 4096 couleurs) quelques systèmes de Silicon Graphics et NeXT

Les vieilles puces graphiques, particulièrement celles utilisées par les ordinateurs personnels ou les consoles de jeu vidéo, utilisent souvent un niveau de palette additionnel avec comme objectif d'augmenter le nombre maximum de couleurs affichées simultanément.
Par exemple, dans le ZX Spectrum, l'image est stockée en format 2 couleurs, mais ces deux couleurs peuvent être définies séparément par des blocs rectangulaires de 8x8 pixels.

Voir aussi

Articles connexes 

 Pixel
 Codage informatique des couleurs

Imagerie numérique